A 2007-es portugál nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik versenye. A futamot Estorilban rendezték szeptember 16-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Portugal
Motorversenyzés Portugáliában